

Architettura 
 Castel di Luco, antico castello nel comune di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno.
 Castello di Luco, antico castello del premille nel comune di Reggello, provincia di Firenze
 Ex convento di San Pietro a Luco, antico convento del 1000 nel comune di Borgo San Lorenzo.
 San Martino a Luco, edificio sacro del X secolo nel comune di Poggibonsi, in provincia di Siena.

Geografia 
 Luco dei Marsi, comune della provincia dell'Aquila.
 Luco, località di Poggibonsi in provincia di Siena.
 Luco di Mugello, frazione di Borgo San Lorenzo nella città metropolitana di Firenze.
 Monteluco, frazione di Spoleto in provincia di Perugia.
 Monte Luco, montagna delle Alpi Retiche meridionali, in provincia di Bolzano
 Monte Luco, montagna dell'Appennino abruzzese, in provincia dell'Aquila.
 Monte Luco della Berardenga, montagna di Gaiole in Chianti in provincia di Siena
 Poggio a Luco, località di Bagno a Ripoli nella città metropolitana di Firenze.

Persone 
 Battista de Luco, mercante genovese del XV secolo.
 Francesco Maria de Luco Sereni, scrittore italiano del XVII secolo.
 Juan Bernal Díaz de Luco, vescovo spagnolo del XVI secolo di Calahorra y La Calzada.
 Ramón Barros Luco, politico cileno, presidente del Cile dal 18 settembre 1910 al 23 dicembre 1915.

Altro
 Luco®, è un marchio registrato presso UIBM depositato il 04 Marzo 2022 e registrato in data 03 Ottobre 2022. Bollettino n. 724 del 04/10/2022  
 Luco, il bosco sacro per i romani (in latino lucus).
 Cultura di Luco-Meluno, civiltà che si sviluppò tra l'età del bronzo e la prima età del ferro nell'area alpina del Trentino, Tirolo del sud ed orientale, e nell'Engadina.